

Patronyme Galipeau et Galipaux
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Antonin Galipeault (1879-1971), juriste et homme politique québécois
 Céline Galipeau (1957-), journaliste et chef d'antenne québécoise
 Félix Galipaux (1860-1931), dramaturge, romancier, comédien, humoriste et violoniste français
 Georges Galipeau (19?-), journaliste québécois
 Jacques Galipeau (1923-2020), acteur québécois
 Royal Galipeau (1947-2018), homme politique canadien

Fiction 
Léon Galipeau

Toponymes 
 Le Pont Galipeault, un pont qui relie la ville de L'Île-Perrot à Sainte-Anne-de-Bellevue au Québec.

Homonymie de patronyme